Batis (plant), een geslacht bestaande uit 2 soorten planten
Batis (zangvogels), een geslacht van zangvogels